Петар Петровић је често име и презиме у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. 

Најпознатији су:
 Петар I Петровић Његош и 
 Петар II Петровић Његош. 

Остале особе са тим именом и презименом су:
 Петар Петровић (угарски великаш), српски великаш у источној Угарској; лугошки бан (ум. 1557)
 Петар Петровић (епископ), епископ горњокарловачки (1774–1784), потом арадски (1784–1786) и најзад темишварски (1786–1800).
 Петар Петровић (генерал), пешадијски бригадни генерал војске Краљевине Југославије.
 Петар С. Петровић, професор Грађевинског факултета Универзитета у Београду.
 Петар Петровић (археолог), српски археолог.
 Петар Петровић Пеција (Лађевци, 9. јун 1899 – Београд, 20. октобар 1952), српски књижевник и позоришни глумац.
 Петар Петровић (посланик) (1951), народни посланик Републике Србије.
 Петар Пеца Петровић (1940), новинар и водитељ.
 Петар Петровић (пливач)
 Петар Петровић (ликовни критичар)
 Петар Петровић (архитекта)
 Петар Петровић (потпуковник), потпуковник ЈНА, учесник Народноослободилачке борбе и носилац Партизанске споменице.